«Ka-Ching!» — другий міжнародний сингл четвертого студійного альбому канадської кантрі-співачки Шанаї Твейн — «Up!» (2002). В Європі пісня вийшла 17 лютого 2003. Пісня написана Шанаєю Твейн та Робертом Джоном Лангом; спродюсована Робертом Джоном Лангом.

Список пісень 
 Максі-CD-сингл для Європи
 "Ka-Ching!" (Red) — 3:20
 "Ka-Ching!" (Sowatt Hip Hop Mix) — 3:22
 "Ka-Ching!" (Sowatt Extended Lounge Mix) — 9:09
 "I'm Gonna Getcha Good!" (Sowatt Dance Mix) — 4:32

 CD-сингл 1 для Великої Британії
 "Ka-Ching!" (Red Version) — 3:20  	
 "Ka-Ching!" (the Simon & Diamond Bhangra Version) — 4:36 	
 "I'm Holdin' On to Love (To Save My Life)" (Live) — 3:27

 CD-сингл 2 для Великої Британії
"Ka-Ching! 
"You're Still The One"
Enhanced: "I'm Gonna Getcha Good!" - Music Video

 CD-сингл для Франції
 "Ka-Ching!" (Red) — 3:20
 "I'm Gonna Getcha Good!" (Sowatt Extended Dance Mix) — 7:57

 Максі-CD-сингл для Франції
 "Ka-Ching!" (Red Version) — 3:20  	
 "You're Still the One" (Live) — 3:21 	
 "I'm Holding on to Love (to Save My Life)" (Live) — 3:30 	
 "Ka-Ching!" (the Simon & Diamond Bhangra Mix) — 4:36

Чарти 
Тижневі чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 
 

Пісні за алфавітом
Сингли 2003
Пісні 2002
Англомовні пісні
Пісні Шанаї Твейн
Пісні, написані Шанаєю Твейн